Железенка — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Железенка — деревня в Сухиничском районе Калужской области.
 Железенка — деревня в составе города Нижняя Тура Свердловской области.
 Железенка — посёлок в Лесном районе Тверской области.

Река 
 Железенка — старое название реки Каменка в Свердловской области, нижнего притока Исети.
 Железенка (река) — река в Ленинградской области. Относится к речному бассейну реки Луга (левый приток реки Ящера - один из притоков реки Луга).